Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 2000.

Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Sébastien Lareau und Daniel Nestor. Lareau und Nestor gewannen in vier Sätzen und konnten somit den „Woodies“ den Titel abnehmen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Àlex Corretja und Albert Costa in drei Sätzen gegen David Adams und John-Laffnie de Jager.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000